Cerovac puede referirse a:
 Cerovac Barilovićki, localidad de Croacia en el ejido de Barilović, condado de Karlovac.
 Cerovac (Bizovac), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Cerovac (Gračac), localidad de Croacia en el condado de Zadar.
 Cerovac (Jakšić), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Cerovački Galovići, localidad de Croacia en el ejido de Duga Resa, condado de Karlovac.